Волхов — місто, центр Волховського району й Волховського міського поселення Ленінградської області.
 Волхов — річка в Новгородській та Ленінградській області Росії, витікає з озера Ільмень, впадає в Ладозьке озеро. На березі річки Волхов стоїть місто Великий Новгород.